Kepuh (Boyolangu), plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Kepuh (Ciwandan), plaats in het bestuurlijke gebied Cilegon in de provincie Bantam, Indonesië.
 Kepuh (Kertosono), plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Kepuh (Kutoarjo), plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Kepuh (Lemahsugih), plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java, Indonesië.
 Kepuh (Limpung), een plaats in het onderdistrict Limpung, regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Kepuh (Palimanan), plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java, Indonesië.
 Kepuh (Papar), plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java, Indonesië.